René Christensen har flere betydninger:

 René Christensen (født 31. oktober 1970) - dansk politiker. Medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti.
 René Christensen (fodbolddommer) (født 2. august 1969) – dansk tidligere fodbolddommer.
 René Christensen (fodboldspiller) (født 21. januar 1988) – dansk tidligere fodboldspiller